Обіхіро
 Аеропорт Обіхіро